Леордень () — комуна в Румунії, у повіті Арджеш.
 Леордень () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Леордень.
 Леордень () — село в Румунії, у повіті Муреш. Входить до складу комуни Георге-Дожа.